

Населені пункти та їхні частини
 Нівіська — гміна в Кольбушовському повіті Підкарпатського воєводства
 Нівиська — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Нівиська — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Нівиська — село в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Нівиська — частина села Меженцице в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства

Примітки